La temporada de 1951 del Campionat del món de motociclisme fou la 3a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Aquell any se n'amplià el nombre de curses, sent una d'elles el  celebrat al circuit de Montjuic. Cal destacar l'aparició de pilots catalans en el campionat, així com de l'equip Montesa.

Grans Premis

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions esportives del 1951